

Niemcy 
 Braunsdorf – dzielnica Auma-Weidatal
 Braunsdorf – dzielnica Wilsdruff
 Braunsdorf – dzielnica Wittenbergi

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bronowice

Zobacz też 
 Bräunsdorf